

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
6 gol
 Gylfi Sigurðsson

4 gol
 Klaas-Jan Huntelaar
 Bořek Dočkal
 Burak Yılmaz

3 gol
 Kolbeinn Sigþórsson
 Yurïý Logvïnenko
 Valērijs Šabala
 Robin van Persie
 Selçuk İnan

2 gol
 Birkir Bjarnason
 Aron Gunnarsson
 Islambek Kuat
 Arjen Robben
 Wesley Sneijder
 Georginio Wijnaldum 
 Pavel Kadeřábek
 Václav Pilař
 Milan Škoda
 Arda Turan

1 gol
 Jón Daði Böðvarsson
 Rúrik Gíslason
 Eiður Guðjohnsen
 Ragnar Sigurðsson
 Renat Abdwlïn
 Samat Smaqov
 Aleksandrs Cauņa
 Aleksejs Višņakovs
 Artūrs Zjuzins
 Ibrahim Afellay
 Jeffrey Bruma
 Luciano Narsingh
 Stefan de Vrij
 Vladimír Darida
 Ladislav Krejčí
 David Lafata
 David Limberský
 Tomáš Necid
 Tomáš Sivok
 Josef Šural
 Serdar Aziz
 Umut Bulut
 Hakan Çalhanoğlu
 Bilal Kısa
 Oğuzhan Özyakup

1 autogol
 Jón Daði Böðvarsson (pro )
 Robin van Persie (pro )

Note

 Q